L'édition 2022 du tournoi de tennis de Florence se déroule du  au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Danois Holger Rune, du Finlandais Emil Ruusuvuori, du Français Gaël Monfils, du Géorgien Nikoloz Basilashvili, de l'Italien Jannik Sinner, du Japonais Yoshihito Nishioka, du Serbe Filip Krajinović et du Tchèque Jiří Lehečka. Ils sont respectivement remplacés par Bernabé Zapata Miralles, Daniel Elahi Galán, Roberto Carballés Baena, Brandon Nakashima, Jeffrey John Wolf, Corentin Moutet, Richard Gasquet et Márton Fucsovics.

Lauréats 
Le Canadien Félix Auger-Aliassime remporte le tournoi en simple en battant en finale Jeffrey John Wolf. Il s'agit du deuxième titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Nicolas Mahut et Édouard Roger-Vasselin décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Ivan Dodig et Austin Krajicek. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Florence
 Saison 2022 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
 
 

ATP 2022
Tennis masculin en 2022
Tennis en Italie en 2022
Tennis en octobre 2022